Казычка — река в России, протекает в Бондарском районе Тамбовской области. Правый приток реки Керши.

География 
Река Казычка берёт начало восточнее села Керша. Течёт на север по открытой местности. Устье реки находится ниже села Казывань в 48 км по правому берегу реки Керша. Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Цна от города Тамбов и до устья, речной подбассейн реки — Мокша. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010200312110000029140
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110002914
 Код бассейна — 09.01.02.003
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Тамбовской области